Командный чемпионат Словакии по шахматам 2013/2014

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2013/2014 на сайте chess-results.com

Командный чемпионат Словакии по шахматам
2013 год в шахматах
2014 год в шахматах